Aksu je pojmenování několika řek a míst v Turecku a ve Střední Asii. V turkických jazycích znamená bílá voda nebo bílá řeka.

Vodní toky 
 Aksu (přítok Arysu) – řeka v Jihokazašské oblasti v Kazachstánu, přítok řeky Arys
 Aksu (přítok Balchaše) – řeka v Almatinské oblasti v Kazachstánu, přítok jezera Balchaš
 Aksu (zdrojnice Bartangu) – horní tok řeky Bartang v Afghánistánu a Tádžikistánu
 Aksu (přítok Ču) – přítok řeky Ču
 Aksu (zdrojnice Isfary) – horní tok řeky Isfary ústící do Syrdarji
 Aksu (přítok Kaškadarji) – řeka v Kaškadarjinském vilajáte v Uzbekistánu, přítok Kaškadarji
 Aksu (přítok Středozemního moře) – řeka v Turecku, přítok Středozemního moře
 Aksu Deresi – řeka v Turecku, provincii Giresun, přítok Černého moře
 Aksu (zdrojnice Tarimu) – řeka v Kyrgyzstánu a v Číně, pojmenování dolního toku řeky Sarydžaz, zdrojnice řeky Tarim

Sídla 
 Aksu (městský okres) – městský okres v Číně, správní středisko stejnojmenné prefektury
 Aksu (Kazachstán) – město v Akmolské oblasti Kazachstánu
 Aksu (Kyrgyzstán) – město v Issykkulské oblasti Kyrgyzstánu

Sídla v Turecku 
 Aksu (Antalya), město na jihozápadě Turecka, distrikt a provincie Antalya
 Aksu (Çelikhan), sídlo v distriktu Çelikhan, provincie Adıyaman
 Aksu (Giresun), sídlo v distriktu Dereli, provincie Giresun, Giresunské pohoří 
 Aksu (Batman), sídlo v distriktu Hasankeyf, provincie Batman
 Aksu (Isparta), sídlo v distriktu Isparta, provincie Isparta
 Aksu (Ankara), sídlo v distriktu Nallıhan, provincie Ankara
 Aksu (Aydın), sídlo v distriktu Nazilli, provincie Aydın
 Aksu (Sincik), sídlo v distriktu Sincik, provincie Adıyaman

Ostatní 
 AKSU – útočná puška, jeden z druhů zbraně AK-47

Související články 
 Bílá voda
 Bílá řeka
 Bílý potok

Hydronyma podle barev